Al-Hurr ibn Abd-ar-Rahman ath-Thaqafí, conegut a les cròniques llatines com a Alaor, valí de l'Àndalus (716-719)
 Al-Hurr al-Amilí (1624 - vers 1703), xeic persa
 Al-Hurr ibn Yazid, militar àrab omeia